Robert C. Scott – kongresmen USA
 Robert Falcon Scott – podróżnik
 Robert Scott – brytyjski filolog i leksykograf
 Robert S. Scott – amerykański pułkownik
 Robert Scott – nowozelandzki wokalista
 Robert Scott – irlandzki bohater wojny burskiej, kawaler orderów
 Robert W. Scott – były gubernator Północnej Karoliny
 Robert Scott – australijski wioślarz
 Donald Scott, sir. Robert Donald Scott (1901–1974) – brytyjski polityk, deputowany z Wansbeck i Penrith and The Border